Хус — слово, имеющее в разных языках несколько разных значений.
 Хус — античная единица измерения ёмкости, равная 3,24 литра.
 Хус (мудирия) — район и город в мухафазе Амран (Йемен).

Антропонимика 

 Хус, Андреас (род. 1950) — швейцарский шахматист.
 Хус, Фред (1953—1983) — канадский хоккеист на траве.
 Хус — имя нескольких человек, упомянутых в Библии. См. также Хуш.
 Хусия — отец пророка Софония.

Другое
 Хус — согласно Библии () — народ, у которого в плену были иудеи.
 Хус — согласно Библии () — местность напротив Екревиля, при потоке Мохмур, которую заняли из лагеря Олоферна сыны Исава и Аммона.

См. также
 
 Хуш